Иким — фамилия.
 Иким, Василий Захарович (в монашестве Владимир; род. 1940) — епископ Русской православной церкви, митрополит Омский и Таврический.
 Иким, Никола (в монашестве Нафанаил; род. 1938) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, архиепископ Буковино-Молдавский (с 2001).
 Иким, Олег Васильевич (род. 1979) — молдавский футболист.
 Иким, Траян (1905—1974) — румынский шахматист.